Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Катаріною Ліндквіст.

Ліндквіст і Новотна програли в півфіналі парі Луїс Аллен і Лаура Гільдемейстер.

Штеффі Граф і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі Аллен і Гільдемейстер з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Штеффі Граф /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Катаріна Ліндквіст /  Яна Новотна (півфінал)
 Сенді Коллінз /  Андреа Темашварі (1-ше коло)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 United Jersey Bank Classic Doubles Draw 

WTA New Jersey
Тур WTA 1989
1989 в американському спорті